Скржинский — фамилия.

Известные носители:
 Скржинский, Николай Кириллович (1904—1957) — советский авиаконструктор.

См. также 
 Скаржинский